Space Launch System
Sekundär Luft System
sodium lauryl sulfate, in het Nederlands bekend als natriumdodecylsulfaat
Historische Sloveense Volkspartij
SLS Linux
Stadlandschap, een groep van intercommunales rond natuur en omgeving
serviceability limit state, in het Nederlands bekend als bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
Selective laser sintering